Tabatschnyk (andere Formen Tabachnyk und Tabachnik, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Eldred Tabachnik (1943–2020), britischer Rechtsanwalt und Richter
 Maud Tabachnik (* 1938), französische Osteopathin und Schriftstellerin
 Michel Tabachnik (* 1942), Schweizer Dirigent und Komponist
 Josef Tabachnyk (* 1947), deutscher Bildhauer
 Dmytro Tabatschnyk (* 1963), ukrainischer Minister für Bildung und Wissenschaft